Андрій Іванович Воюш (28 квітня 1976, Дрезден, Німецька Демократична Республіка) — український хокеїст, крайній нападник. Гравець національної збірної.

Досягнення 
 Чемпіон Східноєвропейської хокейної ліги (2): 2000, 2001

Статистика 

У збірних:

Посилання 
 

українські хокеїсти
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Гравці збірної України з хокею
Уродженці Дрездена
Хокеїсти «Крижинки» (Київ)
Хокеїсти «Беркута» (Київ)
Хокеїсти АТЕК (Київ)